Futebol Clube do Porto Taibesse é um clube de futebol de Timor-Leste. Disputa atualmente a primeira divisão nacional.

Clubes de futebol de Díli